Мавр:
 Мавры — название в средневековой Западной Европе мусульманского населения Пиренейского полуострова и западной части Северной Африки — арабов и берберов, захвативших эти территории в ходе второй волны арабских завоеваний.

См. также 
 «Мавр» — карточная игра. 
 Святой Мавр
 Янка Мавр (Иван Михайлович Фёдоров; 1883—1971) — белорусский советский писатель, переводчик и драматург. 
 Мавра